Buskiella minuta är en ringmaskart som beskrevs av Amoureux 1986. Buskiella minuta ingår i släktet Buskiella och familjen Flabelligeridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
minuta